La prima stagione della serie televisiva Loro, sottotitolata Il patto (Covenant) e composta da 10 episodi, è stata pubblicata in anteprima su Prime Video il 9 aprile 2021.

In Italia la versione doppiata della stagione è stata interamente pubblicata il 23 luglio 2021.

Note

Loro